—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работает в городе Ота в префектуре Гумма. Ранее был фермером.

В период с 1986 по 1995 год совместно с другим японским астрономом Такэси Уратой им было открыто в общей сложности 32 астероида. Кроме того, им, также совместно, была открыта периодическая комета .

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Кадзуо Кубокава
 Ацуси Такахаси
 Ёсио Кусида

Примечания

Ссылки 
 やまとふぁーむ　にいじま

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет